Plaats in Indonesië
 Negara Ratu (Natar), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Negara Ratu (Pakuan Ratu), een plaats in het bestuurlijke gebied Way Kanan in de provincie Lampung